В соревнованиях по футболу среди мужчин на летних Олимпийских играх 1904 приняли участие 36 спортсменов из двух стран, разделившихся на три команды.

Составы

Канада

США 1

США 2

Ссылки 
 Официальный протокол игр 
 Результаты соревнований 
 Отчёты о матчах